Ocalenie – polski film psychologiczny
 Ocalenie – powieść Josepha Conrada
 Ocalenie – tom poetycki Czesława Miłosza